U 16 steht für:
 eine Altersklasse im Sport; siehe Alters- und Leistungsklassen (Sport)

U 16 bezeichnet mehrere U-Boote:
 SM U 16 (1911–1919), ein U-Boot der deutschen Kaiserlichen Marine
 U 16 (k.u.k Marine) (1915–1916), ein U-Boot der österreichisch-ungarischen Marine
 U 16 (Kriegsmarine) (1936–1939), ein U-Boot der deutschen Kriegsmarine
 U 16 (Bundeswehr) (1973–2011), ein U-Boot der Deutschen Marine

U16